Voinea ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Voinea (* 1974), rumänischer Tennisspieler
 Camelia Voinea (* 1970), rumänische Turnerin
 Florea Voinea (* 1941), rumänischer Fußballspieler
 Maricel Voinea (* 1959), rumänischer Handballspieler und -trainer